CONCACAF:s U20-mästerskap 2011 var CONCACAF:s U20-mästerskap i fotboll för 2011 och spelades i Guatemala mellan den 28 mars och 10 april 2013. Mästerskapet fungerade även som ett kvalspel till U20-världsmästerskapet i fotboll 2011 då de fyra främsta kvalificerade sig för den turneringen. Turneringen vanns av Mexiko som besegrade Costa Rica i finalen. Dessa två länder kvalificerade sig tillsammans med Guatemala och Panama till världsmästerskapet 2011.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka nio lag som skulle kvalificera sig för mästerskapet tillsammans med värdnationen Mexiko och de två automatiskt kvalificerade lagen Kanada och USA.

Gruppspel
Lag 1–2: Vidare till kvartsfinal.

Slutspel
Lagen som gick vidare till semifinal kvalificerade sig även för U20-världsmästerskapet i fotboll 2011.

Se även
U20-världsmästerskapet i fotboll 2011

CONCACAF:s U20-mästerskap
Fotboll i Guatemala
Fotbollsåret 2011
2011 i Guatemala